Émile Bayard (1837-1891), peintre, décorateur, dessinateur et illustrateur français
 son fils, Émile Bayard (1868-1937), historien d'art, photographe, et enseignant français